

Éléphant

Zoologie 
 Les éléphants sont les mammifères proboscidiens de la famille des éléphantidés. Dans le langage courant, le terme renvoie aux seules espèces actuelles.
 Un éléphant de mer est un mammifère carnivore marin de la famille des phoques.

Mathématiques 
 L'éléphant de Fermi et Neumann est un problème de mathématiques récréatives, consistant à construire une courbe plane en forme d'éléphant à partir de seulement quatre paramètres fixes.

Culture 

 Le Grand éléphant est une attraction des Machines de l'île à Nantes ;
 La Fontaine des éléphants, fontaine de Chambéry construite en 1838 en hommage à Benoît de Boigne ;
 L’éléphant de la Bastille, projet napoléonien de fontaine parisienne ;
 Elephant et Cie est la société de production audiovisuelle d'Emmanuel Chain et Thierry Bizot ;
 Elephant Parade, exposition d'art en plein air composée de statues d'éléphants ;
 Éléphant est un duo musical pop composé de Lisa Wisznia et François Villevieille ;
 L'Éléphant, revue française de culture générale.

 Les Éléphants, huile sur toile du peintre espagnol Salvador Dalí ;
 Les Éléphants, chanson de France Gall
 Les Éléphants, rassemblement de motards en Allemagne. (par assimilation avec le nom d'une moto militaire Zündapp de la 2° Guerre mondiale, la KS601 appelée suivant les modèles "éléphant vert", ou "éléphant volant")

Sens dérivés 

 Un éléphant blanc, un projet coûteux et inutile ;
 Un éléphant du parti socialiste, un cadre influent, connu et ancien du parti socialiste français ;
 Un éléphant rose est une hallucination causée par l'abus d'alcool ou de drogue  ;
 Un nouveau gisement pétrolier géant dans le jargon du monde du pétrole ;
 L’Éléphant ou Al-Fil, la  sourate du Coran ;
 L'ancien nom français et nom russe actuel pour le fou, pièce du jeu d'échecs, autrefois représentée par cet animal ;
 Une pièce (aussi appelée ministre) du jeu Xiangqi, jeu d'échecs chinois ;
 L'ordre de l’Éléphant, la plus haute décoration du Danemark ;
 L'ordre de l’Éléphant blanc, ordre honorifique de Thaïlande ;
 L'Ordre du Million d’Éléphants et du Parasol blanc ou ordre royal du Million d’Éléphants et du Parasol blanc, ordre honorifique du Laos, alors sous protectorat français, créé en 1909 par le roi Sisavang Vong ;
 L'Éléphant, un rocher et un site de la forêt de Fontainebleau où se pratique l'escalade ;
 L'Éléphant, un vaisseau de la marine française lancé en 1720 ;
 L'île de l’Éléphant, dans l’océan Antarctique ;
 Le Thé Eléphant est une marque qui appartient actuellement au groupe Unilever ;
 Éléphant Bleu, entreprise fabriquant des stations de lavage automobile.
 Éléphant (Argot de marins, en particulier élèves de l'École navale) : personne peu amarinée, étrangère au métier de marin, et, par extension, plaisancier incompétent .
Eléphant est une marque d'accessoires de ménage du groupe La Brosse et Dupont.

Sport 

 Les Eléphants : surnom de l'équipe de Côte d'Ivoire de football

Elephant (sans accent)

Films 

 Elephant, court-métrage d'Alan Clarke diffusé en 1989.
 Elephant, film de Gus Van Sant sorti en 2003.

Musique 

 Elephant, album de The White Stripes.
  É.L.É.P.H.A.N.T, chanson de Booba

Autres 

 Elephant, un système de fichiers.

Elefant 
 Eléfant, coadjuteur du diocèse de Nîmes de 1066 à 1084.
 Jagdpanzer Elefant, un véhicule anti-char de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Elefant, un groupe de rock indépendant de New York.
 Elefant Records, un label indépendant espagnol.

Voir aussi 

 
 
 Elephanz